Приворотська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Приворотська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район